Хе́рцог () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Херцог, Адольф (род. 1953) — австрийский шахматист.
 Херцог, Андреас (род. 1968) — австрийский футболист и тренер.
 Херцог, Анна-Елена (род. 1987) — немецкая актриса.
 Херцог, Ванесса (род. 1995) — австрийская конькобежка.
 Херцог, Вернер (род. 1942) — немецкий кинематографист.
 Херцог, Вильгельм (1884—1960) — немецкий драматург, историк.
 Херцог, Герман (1832—1932) — американский художник-пейзажист.
 Херцог, Дитер (род. 1946) — немецкий футболист.
 Херцог, Жак — швейцарский архитектор, один из основателей проектного бюро «Херцог и де Мёрон».
 Херцог, Зеэв (род. 1941) — израильский археолог.
 Херцог, Иоганн Георг (1822—1909) — немецкий органист и музыкальный педагог.
 Херцог, Курт (1889—1948) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал артиллерии.
 Херцог, Лена (род. 1970) — американская документалистка и художественный фотограф русского происхождения.
 Херцог, Мор Липот (1869—1934) — известный коллекционер искусства в довоенной Венгрии.
 Херцог, Полона (род. 1991) — словенская теннисистка.
 Херцог, Роман (1934—2017) — немецкий политик, федеральный президент Германии с 1994 по 1999 год.
 Херцог, Рудольф (1871—1953) — немецкий классический филолог, археолог и историк медицины.
 Херцог, Фред (1930—2019) — канадский фотограф.

 Эмиль Херцог — см. Андре Моруа.

См. также 
 
 
 Херцог и де Мёрон — швейцарское архитектурное бюро.